Roofdierklasse (fregat), een Nederlandse scheepsklasse van fregatten.
 Wolfklasse, soms ook Roofdierklasse genoem, was een Nederlandse scheepsklasse van torpedobootjagers.